Кошовий отаман — виборна службова особа в Запорозькій Січі.

 Кошовий Анатолій Андрійович (1938—2005) — фахівець у галузі автома­тизації навігації і судноводіння.
 Кошовий Василь (1870—1914) — український громадський діяч.
 Кошовий Віктор Іванович (1924—2006) — український живописець.
 Кошовий Віктор Павлович ( 1939) — фахівець з питань репродукції тварин.
 Кошовий Володимир Олегович ( 1976) — російський актор театру та кіно .
 Кошовий Євген Вікторович ( 1983) — український актор студії "Студія квартал 95 ".
 Кошовий Микола Дмитрович ( 1952) — фахівець у галузі електромеханіки.
 Кошовий Михайло Іванович ( 1954) — український актор, культурно-гро­мадський діяч.
 Кошовий Олег Васильович (1926—1943) — один з керівників підпільної організації «Молода гвардія» у місті Краснодон Луганської області.
 Кошовий Олег Костянтинович (1916—1991) — майстер декоративно-прикладного мистецтва.
 Кошовий Олег Миколайович ( 1981) — провізор.
 Кошовий Петро Кирилович (1904—1976) — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу.
 Кошовий Руслан Володимирович — підполковник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Кошовий Семен (близько 1780 — близько 1830) — кобзар.
 Кошовий Степан Львович (1921—1977) — український живописець.

Українські прізвища
 Кошовий Іван Васильович воював на 2 світовій війні.